Españolito, diminutivo de español, puede referirse a:
 Españolito (poema), famoso poema de Antonio Machado sobre el tema de las dos Españas, musicado por Joan Manuel Serrat. Es muy citado y parafraseado.
 Españolito de a pie, el español común o de clase trabajadora, generalmente en contraposición con las clases ricas e influyentes.

Notas